CAI Zaragoza puede referirse a dos equipos de baloncesto de la ciudad de Zaragoza (Aragón) patrocinados por Caja Inmaculada (CAI):

 Club Baloncesto Zaragoza, equipo que jugó en la ACB en las décadas de 1980 y 1990.
 Basket Zaragoza 2002, equipo fundado en 2002.